Дорожное () — посёлок в Добропольском районе Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 96 человек. Почтовый индекс — 85053. Телефонный код — 6277.

Местный совет 
85053, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Никанорівка, вул. Мира, 1

Ссылки 
 Дорожное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Добропольского района